Азитромици́н — полусинтетический антибиотик широкого спектра действия, азалид, активный в отношении грамположительных, грамотрицательных и некоторых анаэробных бактерий, кроме устойчивых к эритромицину, некоторых других микроорганизмов. Применяется при лечении множества заболеваний, в первую очередь — респираторных заболеваний, а также при среднем отите, стрептококковом фарингите, хламидиозе, гонорее, малярии и других.

Общие побочные эффекты включают тошноту, рвоту, диарею и расстройство желудка. Возможна аллергическая реакция, такая как анафилаксия, удлинение интервала QT или диарея, вызванная Clostridium difficile. Вреда от использования антибиотика во время беременности не обнаружено. Его безопасность при грудном вскармливании не подтверждена.. Азитромицин - это азалид, разновидность макролидного антибиотика. Он работает, уменьшая производство белка, тем самым останавливая рост бактерий.

Азитромицин входит в список основных лекарственных средств ВОЗ и в .

Общее описание 
Азитромицин — первый представитель подкласса азалидов группы макролидов. Азалиды отличаются от макролидов с 14-членным лактонным кольцом увеличенным числом членов в кольце. Азитромицин получен модификацией макролидов путём включения атома азота в лактонное кольцо между 9 и 10 атомами углерода, кольцо при этом превращается в 15-членное. Такое изменение структуры значительно повысило кислотоустойчивость препарата, по сравнению с эритромицином — в 300 раз. Это позволяет препарату лучше сохраняться при пероральном приёме. Также он имеет улучшенные фармакокинетические свойства и более широкий спектр антимикробной активности, чем эритромицин, в частности, лучше проникает в клетки грамотрицательных бактерий и действует на них не только бактериостатически, но и бактерицидно.

Азитромицин обладает активностью против многих бактериальных возбудителей инфекций.

Азитромицин входит в российские стандарты медицинской помощи больным пневмонией и хронической обструктивной болезни лёгких.

Физические свойства 
Порошок, растворяется в воде.

Азитромицин хорошо растворяется в жирах.

Применение в медицине 
Азитромицин применяется прежде всего для лечения инфекционных респираторных заболеваний (как нижних, так и верхних дыхательных путей). Это связано с хорошей переносимостью, воздействием антибиотика на типичных и нетипичных возбудителей таких заболеваний, а также некоторыми неантимикробными свойствами препарата.

Также он используется при лечении урогенитальных инфекций, инфекций кожи и мягких тканей, ородентальных инфекций, клещевого боррелиоза, кишечных инфекций.
В составе комбинированной терапии применяется при язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, ассоциированной с .

Азитромицин используется для лечения различных инфекций, в том числе:

 Профилактика и лечение острых бактериальных обострений хронической обструктивной болезни легких, вызванных H. influenzae, M. catarrhalis или S. pneumoniae. Преимущества долгосрочной профилактики необходимо оценивать индивидуально для каждого пациента с учетом риска сердечно-сосудистых и других побочных эффектов.
 Внебольничная пневмония, вызванная C. pneumoniae, H. influenzae, M. pneumoniae или S. pneumoniae.
 Неосложненные кожные инфекции, вызванные S. aureus, S. pyogenes или S. agalactiae
 Уретрит и цервицит, вызванные C. trachomatis или N. gonorrhoeae. В сочетании с цефтриаксоном азитромицин входит в состав рекомендованного Центрами США по контролю за заболеваниями режима лечения гонореи. Азитромицин в большинстве случаев активен в качестве монотерапии, но рекомендуется комбинация с цефтриаксоном, исходя из относительно низкого барьера для развития резистентности гонококков и из-за частой коинфекции C. trachomatis и N. gonorrhoeae.
 Трахома, вызванная C. trachomatis
 Язвенная болезнь половых органов (шанкроид) у мужчин, вызванная H. ducrey
 Острый бактериальный синусит, вызванный H. influenzae, M. catarrhalis или S. pneumoniae. Однако обычно предпочтительны другие агенты, такие как амоксициллин / клавуланат.
 Острый средний отит, вызванный H. influenzae, M. catarrhalis или S. pneumoniae. Однако азитромицин не является препаратом первой линии при этом заболевании. Обычно предпочтительнее амоксициллин или другой бета-лактамный антибиотик.
 Фарингит или тонзиллит, вызванные S. pyogenes, в качестве альтернативы терапии первой линии у лиц, которые не могут использовать терапию первой линии

Сифилис 
Сифилис - сложное заболевание, которое может поражать практически любой орган тела. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, во всем мире сифилисом инфицировано не менее 12 миллионов человек. Некоторые ранние исследования показали, что азитромицин превосходит бензатин-пенициллин G в лечении раннего сифилиса и что азитромицин может преодолеть недостатки бензатина пенициллина G. В обзоре трех испытаний не удалось выявить разницу между азитромицином и бензатин-пенициллином G при раннем сифилисе в отношении вероятности излечения, в результате чего результат был слишком неточным, чтобы с уверенностью исключить превосходство любого из вариантов лечения. Хотя побочные эффекты со стороны желудочно-кишечного тракта были более распространены у участников, принимавших азитромицин, чем у участников, получавших бензатин пенициллин G, разница с бензатин пенициллином не достигла статистической значимости. В этой области требуются дополнительные исследования.

Малярия 
Чтобы помочь предотвратить развитие у малярийных паразитов устойчивости к противомалярийным препаратам, ВОЗ рекомендует использовать комбинированную терапию, при которой малярийные инфекции лечат более чем одним лекарством одновременно. Поскольку азитромицин является антибиотиком, который также влияет на малярийных паразитов, была оценена его эффективность и переносимость как противомалярийного средства при использовании отдельно или в составе комбинированной терапии с другими противомалярийными средствами. Обзор исследований, проведенных за последние 14 лет, показывает, что азитромицин является относительно слабым противомалярийным средством, эффективность которого зависит от дозы препарата и препарата-партнера в комбинированной терапии. Данные показывают, что среди взрослых более высокие дозы, необходимые для достижения приемлемого уровня успешного лечения малярии, могут плохо переноситься. Если текущий процесс оптимизации продукта и дозы не приведет к универсально эффективному продукту или не определит конкретную нишу, которая дополняет текущую шкалу более эффективных противомалярийных комбинаций, будущее азитромицина как противомалярийного средства не выглядит многообещающим.

Глазные инфекции 
Лечение антибиотиками может снизить риск развития активной трахомы и глазной инфекции у людей, инфицированных C trachomatis, по сравнению с отсутствием лечения / плацебо, но размер лечебного эффекта у людей остается неопределенным. Массовое лечение антибиотиками однократной пероральной дозой азитромицина снижает распространенность активной трахомы и глазных инфекций в общинах. Нет убедительных доказательств, подтверждающих какие-либо изменения в рекомендуемой периодичности ежегодного массового лечения. Имеются данные о повышенном риске устойчивости к антибиотикам через 12 месяцев в сообществах, получавших антибиотики.

Лечение инфекции при иммунодефиците 
Инфекция, вызванная Mycobacterium avium complex (MAC), является частым осложнением запущенного синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД) и может сократить продолжительность жизни таких пациентов. Были изучены эффективности всех препаратов для предотвращения заражения MAC у взрослых и детей с ВИЧ-инфекцией. Этот обзор включал восемь исследований, проведенных в США и Европе, опубликованных в период с 1993 по 2003 год.

Были найдены доказательства (от очень низкой до низкой), что азитромицин или кларитромицин оказались препаратами выбора для предотвращения инфекции MAC. Необходимы дальнейшие исследования для сравнения прямых доказательств между кларитромицином и азитромицином и исследованиями для определения оптимальных доз, необходимых для эффективной профилактики инфекции MAC.

Бактериальная восприимчивость 
Азитромицин обладает относительно широкой, но неглубокой антибактериальной активностью. Он подавляет некоторые грамположительные бактерии, некоторые грамотрицательные бактерии и многие атипичные бактерии.

В 2015 году среди населения был обнаружен штамм гонореи, обладающий высокой устойчивостью к азитромицину. Neisseria gonorrhoeae обычно чувствительна к азитромицину, но этот препарат не широко используется в качестве монотерапии из-за низкого барьера для развития устойчивости. Широкое применение азитромицина привело к росту устойчивости Streptococcus pneumoniae.

Аэробные и факультативные грамположительные микроорганизмы 

 Staphylococcus aureus (только чувствительный к метициллину)
 Streptococcus agalactiae
 Пневмококк
 Streptococcus pyogenes

Аэробные и факультативные грамотрицательные микроорганизмы 

 Haemophilus ducreyi
 Haemophilus influenzae
 Moraxella catarrhalis
 Neisseria gonorrhoeae
 Bordetella pertussis
 Legionella pneumophila

Анаэробные микроорганизмы 

 Виды пептострептококков
 Prevotella bivia

Другие микроорганизмы 

 Chlamydophila pneumoniae
 Chlamydia trachomatis
 Mycoplasma genitalium
 Mycoplasma pneumoniae
 Ureaplasma urealyticum

Беременность и кормление грудью 
Никакого вреда при использовании во время беременности не обнаружено. Однако адекватных контролируемых исследований у беременных женщин нет.

Безопасность лекарства во время грудного вскармливания неясна. Сообщалось, что, поскольку в грудном молоке обнаруживаются только низкие уровни, и это лекарство также использовалось для детей раннего возраста, маловероятно, что младенцы, находящиеся на грудном вскармливании, будут иметь побочные эффекты. Тем не менее рекомендуется с осторожностью применять препарат в период кормления грудью.

Заболевания дыхательных путей 
Азитромицин оказался эффективным при лечении хронической обструктивной болезни лёгких за счёт подавления воспалительных процессов. И потенциально полезен при астме и синусите через этот механизм. Считается, что азитромицин оказывает свое действие путём подавления определённых иммунных реакций, которые могут способствовать воспалению дыхательных путей.

Нет чётких доказательств того, что азитромицин превосходит амоксициллин или амоксиклав в лечении острой инфекции нижних дыхательных путей. Однако у пациентов с острым бронхитом с подозрением на бактериальную причину азитромицин более эффективен в снижении частоты клинической неудачи, чем амоксициллин или амоксиклав. Азитромицин, по-видимому, имеет меньшую частоту нежелательных явлений, чем амоксициллин или амоксиклав. В клинической практике выбор между азитромицином и амоксициллином или амоксиклавом может основываться на других соображениях, таких как стоимость, удобство и приверженность лечению.

Противопоказания 
Азитромицин противопоказан при печеночной и (или) почечной недостаточности, а также при гиперчувствительности к препарату или к макролидам вообще. Также противопоказанием является детский возраст: до 16 лет — внутривенно, таблетки, капсулы; детям с выраженными нарушениями функции печени или почек, новорожденным — пероральная суспензия.

При беременности и в период лактации азитромицин может применяться в тех случаях, когда польза от его применения значительно превышает риск (существующий всегда при использовании любого препарата в течение беременности).

При аритмии применяется только под наблюдением врача: возможны желудочковые аритмии и удлинение интервала Q-T.

Симптомы передозировки — сильная тошнота, временная потеря слуха, рвота, диарея.

Побочные действия 
Наиболее частыми побочными эффектами являются диарея (5%), тошнота (3%), боль в животе (3%) и рвота. Менее 1% людей прекращают прием препарата из-за побочных эффектов. Сообщалось о нервозности, кожных реакциях и анафилаксии. Сообщалось об инфекции Clostridium difficile при применении азитромицина. Азитромицин не влияет на эффективность противозачаточных средств, в отличие от некоторых других антибиотиков, таких как рифампицин. Сообщалось о потере слуха.

Иногда у людей развивается холестатический гепатит или делирий. Случайная внутривенная передозировка младенцу вызвала тяжелую блокаду сердца, что привело к остаточной энцефалопатии.

В 2013 году FDA выпустило предупреждение, что азитромицин «может вызывать аномальные изменения в электрической активности сердца, которые могут привести к потенциально фатальному нарушению сердечного ритма». FDA отметило в предупреждении исследование 2012 года, в котором было обнаружено, что препарат может увеличить риск смерти, особенно у людей с проблемами сердца, по сравнению с теми, кто принимает другие антибиотики, такие как амоксициллин, или без антибиотиков. Предупреждение указывает на то, что люди с ранее существовавшими заболеваниями подвергаются особому риску, например, с удлинением интервала QT, низким уровнем калия или магния в крови, более медленной, чем обычно, частотой сердечных сокращений или теми, кто принимает определенные лекарства для лечения нарушений сердечного ритма.

Сообщалось, что азитромицин блокирует аутофагию и может предрасполагать пациентов с муковисцидозом к микобактериальной инфекции.

Фармакологические свойства 
Являясь азалидом, азитромицин является антибактериальным средством широкого спектра действия, действует бактериостатически.

Фармакокинетика 
Как и другие макролиды, азитромицин хорошо абсорбируется из кишечника, но частично метаболизируется при первом прохождении через печень.
Максимальная концентрация азитромицина в плазме крови достигается через 2,5—2,9 ч после приема внутрь, составляет 0,3—0,62 мкг/мл.
Биодоступность азитромицина — 37—38 %. Он способен накапливаться в желчи, поэтому имеется два пика концентрации азитромицина, второй пик имеет причиной всасывание препарата из желчи, вышедшей в кишечник.

Степень связывания азитромицина с белками плазмы крови и варьируется от 7 % при концентрации 1—2 мкг/мл до 51 % при концентрации 0,02—0,1 мкг/мл. Среди макролидов азитромицин создаёт самую высокую концентрацию в тканях, от 1 до 9 мкг/г, поэтому его уровень в плазме крови низкий. Высокие концентрации азитромицин создаёт в лёгких, в том числе в мокроте и альвеолярной жидкости. Через 48—96 ч после однократного приёма 500 мг азитромицина его концентрация в слизистой оболочке бронхов превышает сывороточную в 195—240 раз, в лёгочной ткани — более чем в 100 раз, в бронхиальном секрете — в 80—82 раза.

Подобно всем макролидам, азитромицин создаёт высокие внутриклеточные концентрации на длительное время, для него характерны внутриклеточные концентрации в 1200 раз выше концентрации в плазме крови. Фагоциты, нагруженные азитромицином, доставляют его в очаг воспаления и создают в нём более высокую концентрацию антибиотика, чем в здоровых тканях.

Период полувыведения азитромицина из плазмы крови составляет в среднем 68—71 ч: после первого приема — 10—14 ч, в интервале от 8 до 24 ч после приёма — 14—20 ч, от 24 до 72 ч — 35—55 ч, при многократном приёме — 48—96 ч. Это позволяет назначать антибиотик один раз в сутки.

Период полувыведения из тканей значительно больше, чем из крови. Терапевтическая концентрация азитромицина в тканях сохраняется в течение 5—7 дней после отмены.

Азитромицин частично метаболизируется в печени, для него известны 10 метаболитов. 50 % препарата выводится с желчью в неизменённом виде. Небольшая часть, 6 % пероральной и 11—14 % внутривенной дозы, выделяется с мочой.

Азитромицин намного более кислотоустойчив, чем другие макролиды, которые частично разрушатся соляной кислотой в желудке. Кислотоустойчивость азитромицина в 300 раз больше, чем у эритромицина.

Антациды, содержащие анионы Al3+ и Mg2+, и пища замедляют и снижают абсорбцию азитромицина.

Фармакодинамика 
Азитромицин связывается с 50S-субъединицей рибосом, угнетает пептидтранслоказу на стадии трансляции, подавляет синтез белка, замедляет рост и размножение бактерий, в высоких концентрациях оказывает бактерицидный эффект. Действует на вне- и внутриклеточных возбудителей.

Азитромицин действует многократно сильнее эритромицина, стоит на первом месте среди макролидов по активности в отношении , , , , .

Азитромицин активен в отношении грамположительных микроорганизмов:
 (групп С, F и G, кроме устойчивых к эритромицину),
,
,
,
,
,
;
грамотрицательных:
,
,
,
,
,
,
,
 и
;
анаэробных:
,
,
; а также
,
,
,
,
,
,
.
Азитромицин неактивен в отношении грамположительных бактерий, устойчивых к эритромицину.

Для азитромицина, как и других макролидов, характерен постантибиотический эффект, когда антимикробное действие препарата сохраняется после его удаления из среды. Он необратимо изменяет рибосомы микроорганизмов. Также он, подобно эритромицину и кларитромицину, проявляет суб-МПК-постантибиотический эффект, когда под влиянием концентраций антибиотика ниже МПК, микроорганизмы, в том числе обычно резистентные к ним, становятся более чувствительными к факторам иммунной защиты. Суб-МПК-постантибиотический эффект азитромицина сильнее, чем у эритромицина и кларитромицина.

Азитромицин и другие макролиды также повышают активность T-киллеров.

Эффективность и безопасность 
Эффективность азитромицина при лечении инфекционных заболеваний дыхательных путей взрослых и детей выше многих других антибиотиков. Для получения того же эффекта обычно достаточно менее продолжительного курса терапии азитромицином, чем многими другими антибиотиками — некоторыми макролидами, пенициллинами, цефалоспоринами и фторхинолонами.

Вопреки заявлениям французских исследователей и президента США Д. Трампа об эффективности комбинированной терапии COVID-19 азитромицином с гидроксихлорохином, на конец апреля 2020 года доказательств эффективности азитромицина при лечении COVID-19 нет. Опубликованное исследование не соответствует минимальным критериям доказательной медицины.

Азитромицин относится к наименее токсичным антибиотикам. Среди антибиотиков, известных на 2009 год, макролиды в целом менее токсичны, а азитромицин — менее, чем другие макролиды. В частности, частота побочных эффектов у него меньше, чем у макролидов эритромицин и кларитромицин.
Азитромицин одинаково безопасен и для взрослых, и для детей.
Этот антибиотик также является безопасным препаратом для антибактериальной терапии во время беременности, он не приводит к повышению частоты неблагоприятных исходов беременности и не связан с возникновением каких-либо специфических пороков развития у ребёнка.

Среди макролидов азитромицин имеет наилучший комплаенс, стандартная схема приёма один раз в сутки снижает негативный эффект невысокой дисциплины приёма препаратов пациентами при амбулаторном лечении.

Азитромицин не взаимодействует с теофиллином, снотворными и противосудорожными средствами, транквилизаторами, непрямыми антикоагулянтами, антигистаминными препаратами, поскольку не является ингибитором цитохрома Р-450.

История 
Был впервые синтезирован в 1980 году фармацевтической компанией Pliva, поступил в продажу в 1988 году. Команда исследователей в составе Габриелы Кобрехей, Горяны Радоболья-Лазаревски и Зринки Тамбурашевой во главе с доктором С. Докичем выделила азитромицин в 1980 году. В 1988 году азитромицин стал продаваться в Восточной Европе под названием «Сумамед», затем был лицензирован компанией Pfizer, которая вывела его на рынок в Западной Европе и США под названием «Зитромакс». Зитромакс является одним из самых продаваемых антибиотиков. Роялти от Pfizer предоставила Pliva большую часть дохода до истечения патента на азитромицин в 2005 году. Благодаря уникальным фармакокинетическим и фармакодинамическим свойствам азитромицина, его появление стало важной вехой в истории макролидов.

В России азитромицин применяется в клинической практике с 1991 г.

ВОЗ относит азитромицин к важнейшим для медицины антибиотикам и включила его в «Примерный перечень ВОЗ основных лекарственных средств».

Исследования 
Азитромицин изучается вместе с другими лекарствами от COVID-19. Нет убедительных доказательств в поддержку комбинации азитромицина с гидроксихлорохином для лечения COVID-19, хотя такое использование изучается.

Примечания

Литература

Документы

Ссылки 
 Вмешательства при трахоматозном трихиазе / Cochrane

Перечень ЖНВЛП
Макролиды и азалиды
Важнейшие лекарственные средства ВОЗ